Clue (engl. für Hinweis) steht für:

 Cluedo, Gesellschaftsspiel
 Alle Mörder sind schon da, Film von 1985
 I’m Sorry I Haven’t a Clue, britische Radio-Comedy
 DJ Clue, Hip-Hop-DJ

Siehe auch:
 Clou
 Clu
 Glue